«Esimene Eesti tuur» — другий концертний альбом естонського гурту «Smilers». Випущено у 2005 році.

Список композицій 

 "Käime katuseid mööda" (з альбому Ainult unustamiseks)
 "Sellel ööl" (з альбому Ainult unustamiseks)
 "Kalamaja cowboy" (з альбому Jalgpall on parem kui sex)
 "Räägi mis sa teed" (з альбому Ainult unustamiseks)
 "Armid jäävad" (з альбому Ainult unustamiseks)
 "Kõrvuni sees" (з альбому Ainult armastusest)
 "After Time" (виконано Evert Sundja)
 "Nagu välk selgest taevast" (з альбому Ainult unustamiseks)
 "Nii sind ootan" (з альбому Ainult unustamiseks)
 "Personal Jesus"
 "Suvi on veel ees" (виконано Ines)
 "Annabel" (виконано Mihkel Raud)
 "Jalgpall on parem kui seks" (з альбому Jalgpall on parem kui sex)
 "Pole sinu asi" (виконано Cool D)
 "Unistus" (виконано Tanel Padar)
 "Ära viska mind ära" (з альбому Mõistus on kadunud)
 "Asi on maitses"
 "Ainult unustamiseks" (з альбому Ainult unustamiseks)
 "Upun su silmadesse" (з альбому Jalgpall on parem kui sex)
 "Lähme sõidame" (з альбому Olen kuul)

Примітка: Треки 10 і 20 доступні тільки на DVD.

Посилання 
 Офіційний сайт 

Музичні альбоми 2005
Альбоми Smilers